Ulvaeus ist der Familienname folgender Personen:
 Björn Ulvaeus (* 1945), schwedischer Sänger und Musiker, Mitglied der schwedischen Pop-Gruppe ABBA
 Linda Ulvaeus (* 1973), schwedische Schauspielerin, älteste Tochter von Björn Ulvaeus